

Persone 
 Joan Clos (1949) – politico e ambasciatore spagnolo
 Carlos Clos Gómez (1972) – arbitro di calcio spagnolo
 Dani Clos (1988) – pilota spagnolo
 Chad le Clos (1992) – nuotatore sudafricano

Geografia

Francia 
 Clos-Fontaine – comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)

Svizzera 
 Clos du Doubs – comune nel distretto di Porrentruy (Canton Giura)

Altro 
clos è la denominazione francese di un vigneto murato

Pagine correlate 
 Close – pagina di disambiguazione
 Klos – pagina di disambiguazione